Киселевский — польская () и русская фамилия. Известные носители:

 Киселевский, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6547; 5 декабря 1841.
 Киселевский, Вацлав (1943—1986) — польский пианист и композитор, участник фортепианного дуэта «Марек и Вацек»
 
 Киселевский, Дмитрий Давыдович (род. 1983) — украинский политический деятель.
 Киселевский, Иван Платонович (1839—1898) — русский артист.
 Киселевский, Леонид Иванович (1927—1991) — советский физик, академик АН БССР.
 Киселевский, Николай Михайлович (1866—1939) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (1915), общественный деятель Белой эмиграции.
 Киселевский, Ян Август (1876—1918) — польский драматург.

См. также 
 
 
 Киселёвск
 Кеслевский